L'edizione 2011 dell'Adeccoligaen ha visto la vittoria finale dello Hønefoss.

Classifica finale

Verdetti
 Hønefoss e Sandnes Ulf promosse nella Tippeligaen.
 Asker, Nybergsund-Trysil, Randaberg e Løv-Ham retrocesse nella Fair Play Ligaen.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2011
Campionato norvegese di calcio